Sertl ist der Familienname folgender Personen:

 Korbinian Sertl (* 1993), deutscher Eishockeytorwart
 Otto Sertl (1924–2013), österreichischer Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Sertel